Michael Reed (ur. 1929) – brytyjski filmowiec
 Michael C. Reed (ur. 1942) – amerykański matematyk
 Michael Reed (ur. 1945) – australijski polityk
 Michael Reed (ur. 1987) – amerykański piłkarz
 Michael Reed (ur. 1993) – amerykański bokser

Zobacz też